Apathy ist der Familienname folgender Personen:

 István Apáthy (1863–1922), ungarischer Mediziner, Biologe, Zoologe und Politiker
 Jenő Apáthy, ungarischer Fechter
 Peter Apathy (* 1948), österreichischer Jurist und Hochschullehrer

sowie von
 Apathy (Rapper) (* 1979), US-amerikanischer Rapper